Chevrolet Epica — среднеразмерный седан, выпускавшийся с 2006 по 2012 год.

Первое поколение 
Под именем Chevrolet Epica в некоторых странах (Канада, Китай, арабские государства) продавался седан Daewoo Magnus. В 2012 году на смену Epica пришёл Chevrolet Malibu.

Второе поколение 
Предшествующие модели V100 Leganza и V200 Magnus разрабатывались в ателье итальянского автодизайнера Джорджетто Джуджаро. Кузов Epica был разработан собственным дизайн-центром Daewoo в Инчхоне. 

Снабжался рядными шестицилиндровыми моторами объёмом 2,0 л (143 л. с.) и 2,5 л (156 л. с.), которые были разработаны совместно с Porsche. Последний предлагался только в сочетании с 5 или 6-ступенчатой АКПП, а также 2-литровым турбодизелем. Дизельные версии на российский рынок не поставлялись.  

В России седан официально предлагался с 2006 до 2012 года, всего за это время было продано 18 тысяч машин. 

С 2007 года в России модель производилась крупноузловая сборка модели на заводе Автотор в Калининграде. Автомобиль продавался в Корее Daewoo Tosca, в Австралии как Holden Epica.

Базовая комплектация 
 Кондиционер, климат-контроль в комплектации LT
 ABS
 Гидроусилитель руля
 Подогрев зоны покоя дворников лобового стекла
 Подушки безопасности (водителя/пассажира/боковые)
 Электростеклоподъёмники (передние/задние)
 Литые диски R16
 Бортовой компьютер в комплектации LT
 Датчик солнечного света
 Центральный замок
 Базовая сигнализация
 Регулируемая рулевая колонка
 Противотуманные фары (передние/задние)
 Электропривод и подогрев зеркал
 Люк на крыше в максимальной комплектации

Примечания 

Epica
Tosca